Рогово — посёлок в Троицком административном округе Москвы (до 1 июля 2012 года в составе Подольского района Московской области). Административный центр поселения Роговское.

Население

Расположение 
Посёлок Рогово расположен на реке Черничке примерно в 79 км к юго-западу от центра Москвы. Ближайшие населённые пункты — деревни Богородское и Спас-Купля. До посёлка ходят автобусы № 1004 от 5-го микрорайона Северного Бутова (идёт через метро «Бульвар Дмитрия Донского»), № 503 от метро «Тёплый Стан». Автобусы №1028 и № 1050 от станции Подольск Курского направления МЖД.

История 
Находилась на Старой Калужской дороге.

В 1994—2006 годах Рогово было центром Роговского сельского округа.

Образование 
В посёлке находится средняя общеобразовательная школа № 2073 г. Москвы.

Достопримечательности 
 В посёлке находится братская могила советских воинов, погибших в Битве за Москву.
 Аллея Славы полководцев армии Кутузова. В том числе монумент российскому генерал-лейтенанту норвежского происхождения, герою войны 1812 года Карлу Багговуту (установлен в декабре 2012 года).

Русская православная церковь 
Построен храм в 2020 году.

Примечания 
Расписание автобуса №1028 https://mybuses.ru/podolsk/bus/1028/

Населённые пункты Троицкого административного округа